Кубок Шпенглера 2000 — 74-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2000 року. Переможцем стали господарі змагань «Давос».

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Морган Самуельссон («Давос») 8 (4+4)

Команда усіх зірок
 Воротар: Ларс Вайбель («Давос»)
 Захисники: Джон Майнер («Кельнер Гайє») — Ярослав Недвед («Спарта»)
 Нападники: Френк Бенем (Канада) — Кевін Міллер («Давос») — Лонні Бохонос («Давос»)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2000
2000 у хокеї з шайбою
2000 у швейцарському спорті